Betania (Antioquia), localité en Colombie
 Betania (Kiribati)
 Betania (Madagascar)
 Betania (Venezuela), localité de l'État de Miranda (Venezuela), près de la ville de Cúa, chef-lieu de la municipalité d'Urdaneta.